Riñihue puede usarse para referirse a:

Lago Riñihue, ubicado en la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile;
Riñihue, localidad de la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile
Fiordo Riñihue, ubicado en la Provincia de Palena, Región de Los Lagos,Chile.